Boleman István (1795–1882) a pozsonyi evangélikus líceum igazgató-hittanára
 Boleman István (1839–1905) balneológus, orvos